Amédée Cortier (1921-1976), peintre et graphiste belge ;
 Maurice Cortier (1879-1914), militaire et explorateur français ;
 Véronique Cortier,  informaticienne française.